Le terme Route 169 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 169 en Allemagne
 Route 169 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 169 en France